Sander Lenders (Venlo, 26 januari 1986) is een Nederlands voormalig een profvoetballer.

Loopbaan
Lenders doorliep de jeugdopleiding van VVV en maakte daar zijn debuut in het eerste elftal op 22 september 2006, tijdens een met 6-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Helmond Sport als invaller voor Roel Buikema. In 2007 vertrok de verdediger naar het Duitse SV Straelen dat hij twee jaar later verruilde voor amateurclub SV Venray. Via SV Blerick maakte hij in 2016 een comeback bij SV Straelen waarmee hij in 2017 en 2018 tweemaal op rij kampioen werd. In januari 2019 keerde hij terug bij de amateurs van SV Venray. Na een half jaar vertrok hij weer richting Duitsland en sloot aan bij TuS Fichte Lintfort.

Spelerstatistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van VVV-Venlo

Lenders, Sander